Libice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Libice nad Cidlinou (Libitz a.d. Cidlina), Stadt im Okres Nymburk
Libice nad Doubravou (Libitz a.d. Doubrawa), Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod 
Libice (Libitz), Ortsteil von Rybníky, Okres Příbram